Васи́лий Иванович Репни́н:
 Репнин, Василий Иванович Большой (ум. 1546) — русский военный и государственный деятель, воевода и боярин.
 Репнин, Василий Иванович Меньшой (ум. после 1537) — князь, воевода, младший из сыновей князя Ивана Михайловича Репни Оболенского.